Miejscowości w USA:
 Coleman – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Sumter
 Coleman – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Randolph
 Coleman – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Coleman – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Johnston
 Coleman – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Coleman
 Coleman – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Coleman (ang. Coleman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Coleman (ang. Coleman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coleman (ang. Coleman County) – w stanie Teksas

Miejscowości w Kanadzie:
 Coleman w Ontario
Ludzie:
 Coleman, Abe (1905-2007) – amerykański sportowiec
 Coleman, Dabney (ur. 1932) – amerykański aktor
 Coleman, Gary (1968-2010) – amerykański aktor
 Coleman, Jack (ur. 1958) – aktor i scenarzysta amerykański
 Coleman, Monique (ur. 1980) – aktorka amerykańska
 Coleman, Ronnie (ur. 1964) – kulturysta amerykański
 Coleman, Zendaya (ur. 1996) – amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka

Inne:
 Coleman − meteoryt kamienny spadły w 1994 roku na terenie USA